Gylling (plaats), een plaats in de gemeente Odder in de Deense regio Midden-Jutland
 Gylling (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Odder